Albardón kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Albardón, kommun, San Juan, 
 Albardón (ort i Argentina), San Juan, 

Robotskapade Argentinaförgreningar